PAC kan syfta på:

 PAC - Pan Africanist Congress.
 PaC - Arméns pansarcentrum.
 Political action committee, en typ av politisk kampanjorganisation i USA.
 Port-a-cath, en dosa inopererad under huden som används för att administrera läkemedel